Kongeriget Burgund (på moderne dansk Kongeriget Bourgogne) kan typisk henvise til flere entiteter:
 Kongeriget Burgund har beskrevet en række forskellige entiteter i grænselandet mellem det moderne Frankrig, Italien og Schweiz
 Burgundernes kongerige henviser ofte til det rige som det germanske folk burgunderne erobrede i folkevandringstiden
 Kongeriget Arles (også kaldet Kongeriget Arelat) omtales til tider også som "Kongeriget Begge Burgunder" eller "Det andet Burgundiske kongerige"